Ministeri de Cultura d'Espanya, departament ministerial del govern d'Espanya
 Ministeri de Cultura i Esport de Grècia
 Ministeri de Cultura i Esports d'Israel, ministeri del govern
 Ministeri de Cultura de Letònia, institució estatal de la República de Letònia 
 Ministeri de Cultura de Lituània, organisme governamental de la República de Lituània 
 Ministeri d'Educació, Afers Religiosos, Cultura i Esport de Grècia
 Ministeri d'Educació, Cultura i Esports, departament ministerial del govern d'Espanya 
 Ministeri d'Educació, Cultura, Esports, Ciència i Tecnologia del Japó